Greul ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Greul (1895–1993), deutscher Arzt und Sanitätsoffizier 
 Heinz Greul (* 1926), deutscher Autor, Produzent, Regisseur und Komponist
 Simon Greul (* 1981), deutscher Tennisspieler

Siehe auch:
 Greuel
 Gräuel
 Kreul